Adriana Stoichițoiu-Ichim – linguista e docente rumena
 Alexandru Ichim – calciatore rumeno, difensore
 Cristian-Paul Ichim – politico rumeno
 Oleg Ichim – ex calciatore moldavo, difensore